Гулий — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гулий, Екатерина Ивановна (род. 1937) — колхозница, звеньевая колхоза имени Шевченко, Полтавской области, Герой Социалистического Труда (1966).
 Гулий, Наталья Владимировна (род. 1974) — российская гребчиха-байдарочница, выступала за сборную России в середине 1990-х — начале 2000-х годов.